Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Denis Istomin.

È stato il primo torneo del Grande Slam vinto da un giocatore al di fuori della Top 10 del ranking mondiale dai tempi dell'US Open 2002. Curiosamente anche in quel caso il vincitore Pete Sampras era accreditato della testa di serie numero 17, proprio come Roger Federer quindici anni dopo.
È stato il primo torneo dello Slam con Andy Murray numero 1 al mondo.

In finale Roger Federer ha sconfitto Rafael Nadal con il punteggio di 6–4, 3-6, 6–1, 3–6, 6–3.
La vittoria ha valso al campione svizzero il quinto titolo a Melbourne e soprattutto il diciottesimo titolo del Grande Slam, record assoluto per quanto riguarda il tennis maschile.

Teste di serie 

  Andy Murray (quarto turno)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (semifinale)
  Kei Nishikori (quarto turno)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Dominic Thiem (quarto turno)
  Rafael Nadal (finale)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  David Goffin (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Lucas Pouille (primo turno)

  Roger Federer (campione)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Ivo Karlović (terzo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Jack Sock (terzo turno)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Bernard Tomić (terzo turno)
  Feliciano López (primo turno)
  Viktor Troicki (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)

Qualificati 

  Alex Bolt (primo turno)
  Alexander Bublik (secondo turno)
  Ivan Dodig (primo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Lukáš Lacko (terzo turno)
  Jürgen Melzer (primo turno)

 Blake Mott (primo turno)
 Reilly Opelka (primo turno)
 Noah Rubin (secondo turno)
 Andrej Rublëv (secondo turno)
 Gō Soeda (primo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Frances Tiafoe (secondo turno)
 Luca Vanni (primo turno, ritirato)

Lucky loser 
  Peter Polansky (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Alex De Minaur (secondo turno)
  Samuel Groth (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Denis Istomin (quarto turno)

 Omar Jasika (primo turno)
 Michael Mmoh (primo turno)
 Christopher O'Connell (primo turno)
 Andrew Whittington (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017